

La pâquerette ou pâquerette vivace, Bellis perennis, est une plante vivace des prairies, de la famille des Asteraceae.
La pâquerette d'automne ou pâquerette des bois, Bellis sylvestris , plante de la famille des Asteraceae.
La pâquerette pappuleuse, Bellis pappulosa.
La pâquerette bleue, agathea ou aster du Cap, Felicia amelloides ou Agathea caelestis
La pâquerette des murailles, Erigeron karvinskianus, plante de la famille des Asteraceae

Prénom 
Pâquerette est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Il est utilisé surtout des années 1910 à 1950, la mode étant alors des prénoms féminins en -ette. Il est alors attribué une cinquantaine de fois par an. Actuellement, il est donné cinq ou six fois par an. Il se fête le  (24 ventose).

Personnalités 
Plusieurs personnalités sont répertoriées comme portant le nom de Pâquerette, au moins comme nom de scène, entre 1880 et 1965 environ. Les deux plus connues, et parfois confondues, sont les suivantes :
 Pâquerette, nom d'artiste de Mathilde Gabrielle Chabriais, est une chanteuse du music-hall et actrice du cinéma (1873-1931) ;
 Pâquerette, nom d'artiste de Marguerite Jeanne Puech, est une actrice française (1876-1965).

Autres 
 Pâquerette est un ballet en 3 actes et 5 tableaux d'Arthur Saint-Léon.
 Au ras des pâquerettes est un album studio d'Alain Souchon sorti en 1999.
 Pâquerette, surnom donné au dimanche de Quasimodo, fêté le premier dimanche après Pâques.
 Pâquerette est la dénomination du lundi de Pâques en français valdôtain.

Voir aussi 

 Avenue et

Notes 

Prénom révolutionnaire